Histiaeotis (Tessàlia), nom d'un districte de Tessàlia
 Histiaeotis (Eubea), nom d'un districte d'Eubea